Еврейская автономная область — субъект Российской Федерации, до 1993 года входивший под тем же названием в состав Хабаровского края.

В настоящий алфавитный список включены 9 Героев Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавших на территории Еврейской автономной области. В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны» (при её наличии). Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Первое присвоение звания Героя Социалистического Труда в Еврейской автономной области было произведено 1 августа 1959 года Виктору Михайловичу Дубровину, машинисту паровозного депо Облучье Амурской железной дороги.
Последним Героем Социалистического Труда 2 августа 1983 года стала Елена Кальмановна Арнаполина, швея-мотористка Биробиджанской чулочно-трикотажной фабрики. Один из девяти Героев Социалистического Труда, Владимир Израйлевич Пеллер, является полным кавалером ордена Славы.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Еврейской АО

Примечания

Ссылки 
  
 Жители Еврейской автономной области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда // Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области

См. также 
 Герои Социалистического Труда Хабаровского края

Еврейск

Еврейская АО
XX век в Еврейской автономной области